Чурка може да се отнася за:

 Чурка, село в Южна България;
 Ищван Чурка, унгарски режисьор;
 Ласло Чурка, унгарски актьор;
 Чурка е и евфемизъм за пенис.